Luizi ou Lwizi peut être :
 Luizi, localité du territoire de Nyunzu dans le Tanganyika en République démocratique du Congo ;
 la Luizi, rivière, affluent de la Lukuga, dans le Tanganyika en République démocratique du Congo ;
 la Luizi, rivière, affluent de la Lwapula, dans le Haut-Katanga en République démocratique du Congo ;
 Cratère de la Luizi, cratère d’impact dans le Haut-Katanga en République démocratique du Congo.